William Herbert peut se référer à :

Pairs britanniques 
 William Herbert (v.1423-1469),  de Pembroke, soldat et administrateur gallois ;
 William Herbert (1451-1491),  de Pembroke, important baron anglais ;
 William Herbert (1506/7-1570),  de Pembroke, soldat et important baron anglais ;
 William Herbert (v.1573-1655),  Powis, homme politique gallois
 William Herbert (1580-1630),  de Pembroke, courtisan et mécène d'arts ;
 William Herbert (v.1626-1696),  de Powis dans la pairie jacobite, courtisan jacobite ;
 William Herbert (v. 1641 – 1674),  de Pembroke, homme politique ;
 William Herbert (1657x61-1745),  de Powis,  de Powis dans la pairie jacobite, sympathisant jacobite ;
 William Herbert (v.1696-1757), un officier de l'armée britannique.

Autres 
 William Herbert (1778-1847), botaniste, poète et ecclésiastique britannique.